Löve kan som auktorsförkortning betyda:

 Áskell Löve
 Doris Benta Maria Löve

Robotskapade auktorsförkortningar